Брайко́ — українське прізвище. Походить від дієслова — брать.

Відомі носії 

 Брайко Григорій Леонтійович (Бранковський) (поч. 1740-х — 1793) — новинар, перекладач, видавець, дипломат.
 Брайко Марфа Романівна (псевдонім Марія Брайко) (1897—†1972) — українська народна поетеса, співачка.
 Брайко Михайло Григорович (1785—1848) — генерал-лейтенант, Тифліський військовий губернатор, член Військової ради Російської імперії.
 Брайко Олександр Юрійович — радник з консульських питань Посольства України в Китайській Народній Республіці, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Брайко Петро Гнатович (1902—1994) — радянський воєначальник, генерал-полковник авіації.
 Брайко Петро Овсійович (1919—2018) — партизан, полковник, Герой Радянського Союзу.
 Брайко Петро Олександрович (1977) — стрибун у висоту.
 Брайко Сергій Борисович (1957) — український політик, Народний депутат України, член Партії регіонів.

Примітки 

Українські прізвища